Dan Levy (Daniel Levy, n. 1981) – comico, attore e scrittore statunitense 
 Dan Levy (Daniel "Dan" Joseph Levy, n. 1983) – attore, sceneggiatore, produttore televisivo e regista canadese
 Dan Levy – musicista e compositore francese, membro del gruppo The Dø